Orlu (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Orlu (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Orlu – miasto w Nigerii